2 miejscowości w Polsce: 
 Warblewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk 
 Warblewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów